Сяберка — гидроним в России:

 Сяберка — река в Плюсском районе Псковской области.
 Сяберка — река в Лужском районе Ленинградской области.